Fellenoord (Eindhoven), een buurt in het centrum van Eindhoven
 E.S.T. Fellenoord, studententennisvereniging in Eindhoven
 Fellenoord (Heusden), een zeer oude boerderij in de gemeente Heusden
 Fellenoord (Breda), een buurt in het centrum van Breda
 Fellenoordkerk, een voormalig kerkgebouw in Eindhoven
 Fellenoordtoren, een voormalige verdedigingstoren van Venlo